

Politica 
 G6 – organizzazione dei sei paesi più industrializzati del mondo (Stati Uniti d'America, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia e Italia), precursore dell'attuale G7
 G6 – gruppo informale formato dai ministri dell'interno dei sei maggiori stati membri dell'Unione europea (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna e Polonia)
 G6 – gruppo informale delle centrali acquisti nazionali pubbliche di sei Paesi che le hanno particolarmente sviluppate, diventando leader in materia di e-procurement, accordi quadro e contratti quadro (Canada, Cile, Italia, Corea del Sud, Regno Unito, Stati Uniti)

Astronomia 
 G6 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 G6 – codice vettore IATA di Guine Bissau Airlines e di Volga-Aviaexpress (Russia)

Musica 
 G6 – accordo musicale di Sol maggiore sesta secondo la notazione inglese